Адиля Айда (1912, Санкт-Петербург — 5 октября 1992, Стамбул) — писательница, известный историк, профессор, дипломат.

Биография 
Адиле Айда родилась в 1912 году в Санкт-Петербурге. Ее отцом был Садри Максуди Арсал — известный адвокат, депутат Государственной Думы и советник Мустафы Кемаля Ататюрка, матерью же была дочь татарского золотопромышленника Мухамметшакира Рамеева, Камила Рамеева (Камиле Рами Арсал). 

Айда получает начальное образование в Берлине и Париже, оканчивает французский лицей Нотр Дам Де Сион в Стамбуле, получает высшее образование на юридическом факультете Анкарского университета, в 1932 году успешно проходит вступительный экзамен в Министерство иностранных дел и становится первой женщиной-дипломатом Турецкой Республики. По причине выхода постановления о запрещении назначения женщин на должность в зарубежные дипломатические представительства, в 1934 году Адиле Айда уходит в отставку. В этот период она работает преподавателем французского языка в Государственной консерватории в Анкаре, Колледже народного просвещения и Лицее для девочек г. Анкары.

В 1941 году она заканчивает отделение французского языка и литературы факультета языка, истории и географии. В том же годе становится ассистентом на отделении французского языка и литературы, а в 1943 году — доцентом. В связи с замужеством её назначают преподавателем на факультет литературы Стамбульского университета, а в 1957 году по причине отмены постановления о запрете назначения женщин на должность в зарубежные дипломатические представительства, она оставляет свою должность на факультете и возвращается на работу в Министерство иностранных дел.

В 1958 году она работает делегатом в Генеральной Ассамблее ООН, в 1959 году — советником Посольства в Гааге, в 1961 году — советником Посольства в Белграде, в 1963 году — заместителем Генерального директора по вопросам культуры. Будучи заместителем генерального директора, в 1966 году она получает орден «за заслуги» и в 1967 году назначается на пост Посла-советника Посольства в Риме. Находясь в Риме, Айда исследует этрусков, пишет работы на французском и турецком языках, в которых она разрабатывает идею о прото-тюркском происхождении этрусков. В 1971 году она возвращается в Анкару в качестве советника министерства и продолжает свою писательскую деятельность. Она пишет разноплановые статьи, преимущественно на тему культуры и литературы, и публикует их в газетах «Терджуман» («Переводчик») и «Хисар» («Крепость»). Написанные произведения: «Мир мыслей и стихов Яхьи Кемаля», «Такими они были при жизни», «Литературный букет».

1976 году по указу президента Фахри Корутюрка Адиле Айда назначается на пост сенатора по квотам в Сенат Республики и занимает этот пост до 1980 года.

Адиле Айда скончалась 5 октября 1992 года и похоронена на кладбище Зинджирликуйю.

Личная жизнь 
В браке с Решидом Мазхаром Айда у нее родились две дочери. Дочери Адиле Айда: Гонул Пултар — доктор филологии, возглавляет Всемирную Лигу татар, Гульнур Учок работает в экономической сфере.

Библиография 
 Айда, Адиле. Садри Максуди Арсал, науч. ред., примеч., послесл. С. М. Исхакова. — М. : Б. и., 1996. — 357.
 «L’Influence de Victor Hugo sur Mallarmé.» Dialogues. İstanbul, 1953.(Fransızca)
 Le Drame Intérieur de Mallarmé ou l’Origine des Symboles Mallarméens. İstanbul: La Turquie Moderne, 1955.(Fransızca)
 Un Diplomate Turc Auprès du Roi-Soleil. İstanbul, 1956.(Fransızca)
 «Molière et l’Envoyé de la Sublime Porte.» Les Divertissements de Cour au XVIIe Siècle. Actes du VIIIe Congrès de l’Association Internationale des Études Françaises, Paris, 3-5 septembre 1956 in Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises, 9 (juin 1957). 103—116.(Fransızca)
 Yahya Kemal. Kendi Ağzından Fikirleri ve Sanat Görüşleri. Ankara: Ajanstürk Yayınları, 1962.
 Les Étrusques Étaient-ils des Turcs? Paris: 1971.(Fransızca)
 Etrüskler Türk mü idiler? Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1974.
 Yahya Kemal’in Fikir ve Şiir Dünyası. Ankara: Hisar Yayınları, 1979.
 Böyle İdiler Yaşarken. Ankara: 1984.
 Les Étrusques Étaient des Turcs. Preuves. Ankara: 1985.(Fransızca)
 Atsız’dan Adile Ayda’ya Mektuplar (derleme). Ankara: 1988.
 Türklerin İlk Ataları. Ankara: 1987.
 Sadri Maksudi Arsal. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Türk Büyükleri Serisi, 1991.
 Etrüskler (Tursakalar) Türk idiler. İlmî Deliller. Ankara: 1992.
 Садри Максуди Арсал. Перевод (Çeviren) В. Б. Феоновой. Москва: 1996.(Rusça)
 Bir Demet Edebiyat. Makaleler. Halil İnalcık’ın önsözü ile. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998.

См. также 
 Максудов, Садретдин Низаметдинович

Примечания

Ссылки 

Историки Турции
Доктора наук
Преподаватели Стамбульского университета
Похороненные на кладбище Зинджирликую
Члены Сената республики (Турция)
Выпускники Анкарского университета
Дипломаты Турции
Писательницы Турции